Böse, Boese ("le mal, mauvais, faible, sans valeur, pire, mal, moyenne, farouche, sombre"):
 Carl Boese
 Pedro Boese

 Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Böse, un jeu vidéo de rôle développé par Monolith soft sous la direction d'Arai Kou
 Jenseits von Gut und Böse - Vorspiel einer Philosophie der Zukunft
 Böhse Onkelz